Der Name Lion Rock (englisch für „Löwenfelsen“) ist der geographische Name für

folgende Inseln:
 Lion Rock (Great Barrier Island), Felseninsel östlich von Great Barrier Island, Neuseeland
 Lion Rock, Insel, siehe Three Kings Islands #Südwest-Gruppe, Neuseeland

folgende Berge, Hügel oder Felsen:
 Lion Rock, Berg in Hongkong
 Lion Rock, Hügel der Waitākere Ranges, Hügelkette in Neuseeland
 Lion Rock, gelegentlich verwendete englische Bezeichnung des Felsens Sigiriya in Sri Lanka

Siehe auch:
 Sea Lion Rock
 Lionrock, britische Band